Trung Hòa (doorverwijspagina)
 Trung Hóa
 Trung Hoà